Rabasco puede referirse a:

El nombre común de la planta Verbascum simplex; o
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.